Il doppio del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Medellin 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori André Ghem e Marcelo Melo che hanno battuto in finale Pablo Cuevas e Horacio Zeballos per walkover.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Cristian Villagrán (primo turno)
 André Ghem /  Marcelo Melo (Campioni)

 Hugo Armando /  Diego Hartfield (semifinali)
 Paul Capdeville /  Adrián García (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Medellin 2006